Gäddesjön (Gäddesjö) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gäddesjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 624675-142853), sjö i Olofströms kommun,  (2,69 ha)
Gäddesjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 625190-141534), sjö i Olofströms kommun,  (9,21 ha)
Gäddesjö (Hyssna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (11,3 ha)
Gäddesjö (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (4,42 ha)
Gäddesjö (Öxabäcks socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (9,08 ha)
Gäddesjön (Ambjörnarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (14 ha)
Gäddesjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun,

Se även
Gäddsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn